Uniontown peut désigner différentes villes américaines :

Uniontown (Alabama)
Uniontown (Arkansas)
Uniontown (Kansas)
Uniontown (Kentucky)
Uniontown (Ohio)
Uniontown (Pennsylvanie)
Uniontown (Washington)